Le stade des Moneghetti est un stade de football situé dans la commune de Beausoleil en France.

Localisé à quelques kilomètres de la frontière avec la Principauté de Monaco, il tire son nom du quartier monégasque des Moneghetti.

Histoire 

Inauguré en 1929, il devient le stade du club de football de l'AS Monaco jusqu'à l'ouverture du Stade Louis-II en 1939.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 AS Monaco Football Club

Liens externes 
 Site officiel de l'AS Monaco Football Club

Équipement sportif achevé en 1929
Stade de football en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif dans les Alpes-Maritimes
Football à Monaco
AS Monaco Football Club
Beausoleil (Alpes-Maritimes)